Шарпиловка — топоним в Белоруссии:
 Шарпиловка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Шарпиловка — деревня в Крупском районе Минской области.